

Carriera 
Julie Gervais ha vinto 3 titoli in singolare nel circuito ITF in carriera. Il 18 novembre 2019 ha raggiunto il best ranking mondiale nel singolare, nr 374; il 3 febbraio 2020 ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio, nr 614.

Ha fatto il suo debutto nel circuito maggiore all'Internationaux de Strasbourg 2022, dove riesce a superare le qualificazioni, ma al primo turno viene sconfitta dall'altra qualificata Aljaksandra Sasnovič.

Statistiche ITF

Singolare

Vittorie (3)

Sconfitte (2)

Note

Collegamenti esterni